

Codici 
 ILF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ilford (Manitoba) (Canada)

Sigle 
 International Lacrosse Federation – Federazione internazionale dello sport di squadra Lacrosse